A Rádio América é uma estação de rádio brasileira com sede em Montenegro, RS. Opera na frequência 1270 kHz AM.

A rádio conta com uma antena na rua 15 de Novembro.Opera com potência máxima de 5 KW.

Equipe

Apresentadores
 José Alfredo Schmitz
 Edson Maciel
 João Carlos Leser
 Luís Argente Pereira
 Simone Werner 
 Jean Silva 
 Guilherme Baptista
 J.B Cardoso

Técnica 
 
 Jean Carlos Silva
 Marcos Leandro Vargas
 Jonas Laux

Ver também 
 Jornal Ibiá
 TV Cultura do Vale

Ligações externas
Site da Rádio América AM

América
Mídia de Montenegro (Rio Grande do Sul)